Gachetá kan syfta på:

Colombia 

 Gachetá (kommun), Cundinamarca, 
 Gachetá (ort), Cundinamarca,